Laura Granville e Lucie Hradecká erano le detentrici del titolo, ma Granville non ha partecipato. Lucie Hradecká ha fatto coppia con Marina Eraković, ma ha perso nel 1º turno contro Beatrice Capra e Coco Vandeweghe

Il doppio del torneo di tennis Dow Corning Tennis Classic 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Jamie Hampton e Anna Tatišvili che hanno battuto in finale Irina Falconi e Alison Riske per walkover

Teste di serie

  Marina Eraković /  Lucie Hradecká (primo turno)
  Sarah Borwell /  Courtney Nagle (quarti di finale)

  Ksenija Pervak /  İpek Şenoğlu (quarti di finale)
  Sorana Cîrstea /  Anastasija Pivovarova (quarti di finale)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni
 

Dow Corning Tennis Classic 2011